Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 473 dans le monde.

 Route fédérale 473 en Allemagne
 BR-473 au Brésil  
 Route nationale 473 en France